Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske politički je vođa Ujedinjenog Kraljevstva i šef vlade Njegovog Veličanstva, odgovoran za imenovanja svih ostalih članova vlade, predsjedanja sastanaka kabineta i odluku o raspisivanju novih općih izbora za donji dom parlamenta. Premijer također može predlagati imenovanja za više funkcije u Engleskoj crkvi, imenovati suce i predlagati stvaranje novih doživotnih perstva. 

Nema određenog datuma kada je ured premijera nastao, jer funkcija nije osnovana već se razvila tijekom vremena. Ipak, suvremeni povjesničari naslov prvog premijera Ujedinjenog Kraljevstva uglavnom dodjeljuju Robertu Walpoleu, koji je Veliku Britaniju vodio 21 godinu, od 1721. do 1742. Do danas, Walpole je premijer s najdužim mandatom.

Boje političkih stranaka

Premijeri za vrijeme Đure I. (1714. – 1727.) i Đure II. (1727. – 1760.) 
<noinclude><noinclude><noinclude>

Premijeri za vrijeme Đure III. (1760. – 1820.) 
<onlyinclude>

Premijeri za vrijeme Đure IV. (1820. – 1830.)

Premijeri za vrijeme Vilima IV. (1830. – 1837.)

Premijeri za vrijeme Viktorije (1837. – 1901.)

Premijeri za vrijeme Eduarda VII. (1901. – 1910.)

Premijeri za vrijeme Đure V. (1910. – 1936.) i Eduarda VIII. (1936.)

Premijeri za vrijeme Đure VI. (1936. – 1952.)

Premijeri za vrijeme Elizabete II. (1952.–2022.)

Premijeri za vrijeme Charlesa III. (2022.–danas)

Vidi još 
 Premijer Ujedinjenog Kraljevstva
 William Pulteney, 1. Grof Bath (ponekad naveden kao premijer; obnašao dužnost dva dana 1746.)
 James Waldegrave, 2. Grof Waldegrave (ponekad naveden kao premijer; obnašao dužnost četiri dana 1757.)

Izvori

Napomene

Literatura

Vanjske poveznice 
Premijeri kroz povijest na službenoj stranici broja 10 u Downing Streetu. (number10.gov.uk) 

 
Britanski predsjednici Vlada